Heartbreak Express — двадцать четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 24 апреля 1982 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Victor